SM-liiga 1998/1999 byla 24. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým TPS Turku.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 TPS Turku - JYP Jyväskylä 3:0 (8:0, 3:2, 5:1)
 IFK Helsinky - Espoo Blues 3:1 (3:4, 2:1, 5:2, 3:2)
 Jokerit Helsinky - SaiPa Lappeenranta 0:3 (1:4, 3:4 P, 4:5)
 Hämeenlinnan Pallokerho - Ilves Tampere 3:1 (3:0, 5:4 P, 1:2, 5:4 P)

Semifinále 
 TPS Turku - SaiPa Lappeenranta 3:0 (4:0, 3:1, 7:3)
 IFK Helsinky - Hämeenlinnan Pallokerho 3:0 (7:3, 4:2, 5:1)

O 3. místo 
 Hämeenlinnan Pallokerho - SaiPa Lappeenranta 7:2 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 TPS Turku - IFK Helsinky 3:1 (3:1, 2:7, 5:2, 1:0)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1998
Lední hokej v roce 1999
Sport ve Finsku v roce 1998
Sport ve Finsku v roce 1999